Sept-Décembre ou VII-Décembre ou 7-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

7 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de quelques voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Côte d'Ivoire,

 le  : Mort du président Félix Houphouët-Boigny, décédé au terme de 33 ans de pouvoir.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 7 de Diciembre » ou « Siete de Diciembre »
 Argentine : événement non connu
 (Calle) (del) 7 de Diciembre, à El Calafate, dans la Province de Santa Cruz.
 Mexique : événement non connu
 (Calle) (del) 7 de Diciembre, à Monterrey, dans l'État de Nuevo León.
 Pérou : événement non connu
 (Calle) (del) 7 de Diciembre, à Cuzco, dans la Province (provincia) de Cuzco.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffre

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
07